Зёйдерзе (; ) — многозначный термин.

 Зёйдерзе — бывший мелководный залив в Северном море в северо-западной части Нидерландов. 
 Зёйдерзе — административная единица Первой французской империи.
 Зёйдерзе — система рукотворных дамб и работ по осушению и дренажу земли, крупнейший инженерный проект Нидерландов в XX веке.

См. также 
 Зёйдер-Зе